

Жінки 
 Шмоніна Анастасія Вікторівна (* 2005) — українська плавчиня-синхроністка, чемпіонка світу.
 Шмоніна Марина Костянтинівна (* 1965) — радянська та російська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка 1992 року.

Чоловіки 
 Шмонін Дмитро Андрійович (1925—1971) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Шмонін Іван Омелянович (1916—2002) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.